Ковалівка (Ковалевка, Коваленка) — річка в Україні, у Коростенському районі Житомирської області. Ліва притока Ірши (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 6,1 км.

Розташування 
Бере початок на південному заході від Ковалівщини. Тече переважно на південний схід через Ковалі і впадає у річку Іршу, ліву притоку Тетерева.

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 258 (Коваленка)

Малі річки України
Річки Житомирської області
Річки Коростенського району
Статті про річки Житомирської області без зображення в картці